Puchar Karaibów 2012 – siedemnasta edycja turnieju piłkarskiego o miano najlepszej reprezentacji zrzeszonej w Caribbean Football Union, jednej z podstref konfederacji CONCACAF. Turniej rozegrano w Antigui i Barbudzie w dniach 7–16 grudnia 2012.

Antigua i Barbuda jako gospodarz oraz Jamajka jako obrońca tytułu miały zapewniony udział w turnieju finałowym, a pozostałych uczestników wyłoniono w eliminacjach. Cztery najlepsze zespoły kwalifikowały się do Złotego Pucharu CONCACAF 2013.

Eliminacje 

Źródło:

Stadiony

Faza Grupowa 
Legenda:

Grupa A

Grupa B

Faza Pucharowa

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał 

 
Puchar Karaibów 2012

KUBA 1. TYTUŁ

Strzelcy 
 2 gole

 1 gol

Zobacz też 
 Wyniki meczów o Puchar Karaibów

Przypisy